Дхимал (Dhemal, Dhimal) — тибето-бирманский язык, на котором говорит народ дхимал в 51 деревне округов Моранг и Сунсари зоны Коши, в 24 деревнях округа Джхапа зоны Мечи (восточный и западный диалекты разделяются рекой Канкай в округе Джхапа) в Непале, а также в 16 деревнях, включая Наксалбари, Хатигхиша, Ченгадхари в Индии.

Примечания

Ссылки 
 Дхимал на Ethnologue
 Joshua Project (все народы, языки и др.)

Языки Индии
Языки Непала
Тибето-бирманские языки